Albrecht III van Saksen (1281-1308), medehertog van Saksen (1282-1296), hertog van Saksen-Lauenburg (1296-1303), hertog van Saksen-Ratzenburg (1303-1308)
Albrecht III van Oostenrijk (1349-1395), aartshertog van Oostenrijk (1365-1395), hertog van Karinthië, Graaf van Tirol (1386-1395)
Albrecht III van Saksen-Wittenberg (ca.1375-1422), keurvorst van Saksen-Wittenberg (1419-1422)
Albrecht III van Brandenburg (ca.1250-1300), markgraaf van Brandenburg (1267-1300)
Albrecht III Achilles (1414-1486), keurvorst van Brandenburg (1470-1486)
Albrecht III van Beieren (1401-1460), hertog van Beieren-München (1438-1460)
Albert (of Albrecht) III van Namen (1035-1102), graaf van Namen (1063-1102)